34 intendants se sont succédé à la tête de la généralité de Riom, en Auvergne, de 1616 à 1789.

Annexes

Bibliographie 
Michel Cohendy, Mémoire historique sur les modes successifs de l'administration dans la province d'Auvergne et le département de Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Imprimerie de Ferdinand Thibaud, 1856, p. 13-20
Émile Victor Charles Boyer de Sainte-Suzanne, L'administration sous l'Ancien Régime, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1865, 611 pages, p. 535-537

Articles connexes 
Liste des comtes d'Auvergne
Liste des évêques de Clermont
Liste des évêques de Saint-Flour

Auvergne
Carladès
Histoire de l'Auvergne

Intendants d'Auvergne
Intendants d'Auvergne